
Molekulska formula -{C22H27N3O2}- se može odnositi na:
 Nafadotrid
 -{ALD-52}-
 Karoverin